Ленгиз:

 Ленгиз — советское издательство, существовавшее в 1924—1933 годах; впоследствии Лениздат.
 Ленгиз, Ванесса — канадская актриса.